Фирман:
 Фирман (ферман) — указ шахов Ирана, султанов Османской империи, других государей в странах Ближнего и Среднего Востока.
 Фирман Мухаммеда — охранная грамота, данная пророком Мухаммедом монастырю Святой Екатерины в 620-е годы.
 Фирман — вариант написания английской фамилии Фёрман ().

Известные носители 
 Фирман, Назар (1983) — украинский шахматист, гроссмейстер (2011).

См. также 
 Ферман — фамилия.
 Фирмани () — итальянская фамилия.